Пётр Кузьмич Котов () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, зоотехник, председатель племенного завода «Дружба».

Биография 
Родился в 1936 году в селе Берёзово. Член КПСС.

С 1955 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. 
В 1957 году поступил учиться в Воронежский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1962 году и был направлен на работу в колхоз «Дружба» Павловского района главным зоотехником.
В 1968 году колхозники единогласно избирают Котова своим председателем. 
В 1955—2002 гг. — колхозник, главный зоотехник, председатель колхоза, племенного завода «Дружба» Павловского района Воронежской области, руководитель «краснопёстрой» молочной породы коров.

В 2003 году племенной завод «Дружба» занял первое место среди хозяйств России, занимающихся разведением краснопёстрой породы скота.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 10-го и 11-го созывов.

Умер 8 мая 2006 года в селе Покровка Павловского района Воронежской области. Похоронен 10 мая на Покровском сельском кладбище.

Награды и звания 
Орден Ленина,
Орден Октябрьской Революции,
Орден Трудового Красного Знамени,
Орден Дружбы Народов,
Лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области»,
Медали,
«Почётный гражданин Воронежской области» (15 июня 2004 год) 
Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» и др.

Ссылки 
 Котов

Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Почётные граждане Воронежской области
Делегаты XXVII съезда КПСС